

Відомі діячі 

 Бразоль Борис Львович (1885—1963) — російський юрист, громадський діяч, письменник, літературний критик українського походження.
 Бразоль Григорій Євгенович (1851 — після 1917) — останній предводитель дворянства Зіньківського повіту (з листопада 1892). Камергер Миколи ІІ.
 Бразоль Євген Григорович (1799—1879) — Полтавський губернський предводитель дворянства (1844—1847).
 Бразоль Сергій Євгенович (1851 — після 1917) — громадський діяч, чиновник, гофмейстер Миколи ІІ.

 Бразоль-Леонтьєва Юлія Миколаївна, Юлія Миколаївна Бразоль-Леонтьєва (нар. 1856, Гудимівка Лебединського повіту, Харківська губ., нині Сумська область — пом. 1919, Лебедин, Харківська губернія), нині Сумська область) — скульпторка, живописець, графікиня.

Географічні назви 

 Бразоль — кінцева вантажно-пасажирська залізнична станція Луганської дирекції Донецької залізниці на лінії Луганськ — Бразоль.

Див. також 

 Бразолі